Иванищево — название нескольких населённых пунктов:
 Иванищево — деревня в Междуреченском районе Вологодской области.
 Иванищево — деревня в Буйском районе Костромской области.
 Иванищево — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Иванищево — деревня в Нерехтском районе Костромской области.
 Иванищево — деревня в Орехово-Зуевском районе Московской области.
 Иванищево — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Иванищево — деревня в Пустошкинском районе Псковской области.
 Иванищево — деревня в Оленинском районе Тверской области.
 Иванищево — деревня в Тутаевском районе Ярославской области.
 Иванищево — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
 Иванищева